Die Saison 2017/18 war die 27. Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Meister wurde die OSG Baden-Baden, die den Titelverteidiger SK Schwäbisch Hall auf den zweiten Platz verwies. Aus der 2. Bundesliga waren im Vorjahr der SV 1920 Hofheim, der SV Allianz Leipzig, und der SK Doppelbauer Kiel  aufgestiegen. Als einziger Aufsteiger erreichte Hofheim den Klassenerhalt, während Leipzig und Kiel zusammen mit dem SV Medizin Erfurt direkt wieder absteigen mussten.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2017/18 (Frauen).

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 1. Oktober, 18. und 19. November, 16. und 17. Dezember 2017, 27. und 28. Januar, 17. und 18. Februar, 24. und 25. März 2018 gespielt, wobei zwei Wettkämpfe der ersten Runde erst am 15. Dezember 2017 ausgetragen wurden. Die Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisdienst mit Kreuztabelle beim Niedersächsischen Schachverband

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 2017
bundesliga 201718 Frauen
Sportsaison 2017/18